Heliasz – imię
 Heliasz – szczyt w Górach Choczańskich na Słowacji